Il doppio del torneo di tennis Jakarta Challenger 2 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Jakarta Challenger 2 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Mike Briggs e David Harkness (tds n. 2). In finale hanno sconfitto la coppia formata da Suharyadi Suharyadi e Bing-Chao Lin con il punteggio di 6-2, 7-6.

Teste di Serie

  Mark Keil /  Scott Patridge (quarti di finale)
  Mike Briggs /  David Harkness (campioni)

  Daniel Heryanto /  Bonit Wiryawan (semifinali)
  David Ison /  Kim Bong-Soo (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Jakarta Challenger 1990